Мача (рум. Macea) — село у повіті Арад в Румунії. 
 Мача (комуна) (рум. Macea) — комуна у повіті Арад в Румунії. 
 Велька Мача (словац. Veľká Mača) — село в окрузі Ґаланта Трнавського краю Словаччини.